L'expression La Porte de l'enfer peut faire référence à :

Dans les arts

Sculpture 
 La Porte de l'enfer, un groupe de sculpture monumentale réalisé par Auguste Rodin.

Cinéma 
 La Porte de l'enfer (Jigokumon), un film japonais réalisé par Teinosuke Kinugasa en 1953 ;

 La Porte de l'enfer, le titre vidéo du film italien La Maison aux fenêtres qui rient, réalisé par Pupi Avati en 1976 ;

 Les Portes de l'enfer (film, 2003) ;

 11-11 : Les portes de l'enfer (film, 2004).

Littérature 
 La Porte de l'enfer, un roman de fantasy de Raymond Elias Feist, publié en 2010.

Lieux 
 La Porte de l'Enfer, surnom accordé au lieu-dit Darvaza au Turkménistan, un champ de gaz naturel brûlant en permanence ;

 La Porte d'Enfer, une lagune formant un long bras de l'océan Atlantique au nord de la Grande-Terre sur l'île de la Guadeloupe.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre